Vyřazovací fáze mistrovství Evropy ve fotbale 2020 bude druhou a závěrečnou fází Mistrovství Evropy ve fotbale 2020, která z 16 nejlepších z původně 24 kvalifikovaných týmů určí mistra Evropy.

Pavouk

Osmifinále

Wales – Dánsko

Itálie – Rakousko

Nizozemsko – Česko

Belgie – Portugalsko

Chorvatsko – Španělsko

Francie – Švýcarsko

Anglie – Německo

Švédsko – Ukrajina

Čtvrtfinále

Švýcarsko – Španělsko

Belgie – Itálie

Česko – Dánsko

Ukrajina – Anglie

Semifinále

Itálie – Španělsko

Anglie – Dánsko

Finále

Odkazy

Reference 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020